Cystobasidiomycetes är en klass av svampar. Cystobasidiomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystobasidiomycetes